Железинка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Железинка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Железинка — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Железинка — деревня в Бежаницком районе Псковской области.